Miskolc är en kommun i provinsen Borsod-Abaúj-Zemplén i nordöstra Ungern. I kommunen ligger staden Miskolc som är den tredje största i Ungern efter Debrecen och rikets huvudstad Budapest.
 
Miskolcs kommun är den folkrikaste i provinsen med 267 582 invånare 2009, vilket motsvarar 1058 per kvm, och är den näst folkrikaste i Ungern förutom Budapest. 

Andra större städer i kommunen är Sajószentpéter, Felsőzsolca, Alsózsolca, Emőd och Nyékládháza.

Städer 

Ungerns kommuner